Remmasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Remmasjön, Småland, sjö i Hylte kommun,  (33,5 ha)
Remmasjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Remmasjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (26,3 ha)

Se även
Remsjön, sjö i Åsele kommun,  (49,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn